Конкурс песни «Детское Евровидение — 2020» (, ) — 18-й конкурс песни «Детское Евровидение», который прошел в  Варшаве (Польша) после победы Вики Габор с песней "Superhero" на конкурсе 2019 года, проходившем в Гливице, Польша. Этот конкурс стал вторым по счету конкурсом, проходившим в Польше, первый из которых, - конкурс 2019 года.

Валентина Тронель из Франции с песней «J’imagine» первый раз принесла победу своей стране, набрав максимальное количество баллов по результатам интернет-голосования и национального жюри. Также в тройке лидеров оказались Каракат Башанова из Казахстана и Солеа из Испании — второе и третье место соответственно.

Место проведения 
  — После победы Польши в Гливице на конкурсе 2019 года, генеральный директор польского вещателя TVP Яцек Курский заявил, что страна будет проводить конкурс 2020 года. Позже было объявлено, что Варшава примет Детское Евровидение в 2020 году.

Логотип и слоган 
16 мая 2020 года во время шоу «Евровидение: Europe Shine A Light» был представлен логотип и слоган. Слоган — «Move the world!» (). На логотипе изображена планета, раскрашенная в разные цвета. Смысл логотипа и слогана в том, что люди ежедневно выполняют свои обязанности, тем самым, двигают мир.

Ведущие 
7 октября 2020 года, стало известно что Ида Новаковска, Рафал Бжозовский и Малгожата Томашевска станут ведущими Детского Евровидения 2020. Ида Новаковска уже проводила конкурс в прошлом году, и это означает что Ида стала первой ведущей Детского Евровидения, которая смогла стать ведущей два раза подряд. Малгожата Томашевска является польской телеведущей, а Рафал Бжозовский певец и телеведущий.

Формат 
Организаторы заявили, что конкурс должен пройти в онлайн формате, а также продлили срок подачи заявки на конкурс, следовательно некоторые отказавшиеся страны могут вернуться на конкурс в этом году.

Участники 
В 2020 году выступить на «Детском Евровидении» решило рекордно низкое, за последние 7 лет, число стран — двенадцать. На конкурс дебютировала Германия. Рекордное количество стран, а именно Австралия, Албания, Ирландия, Италия, Португалия, Северная Македония и Уэльс отказались от участия из-за пандемии COVID-19. Несмотря на то, что Армения выбрала участника и песню, страна все же сняла свою заявку в последний момент в связи с началом Второй Карабахской войны.

Скандалы и инциденты

Скандал на российском национальном отборе 
После того, как 26 сентября представительницей России объявили Софию Феськову, на академию Игоря Крутого, а также на родителей Софии обрушились шквал негодования и обвинения в накрутке зрительских голосов и подкупе жюри. Мать одного из участников отбора Рутгера Гарехта, для подавляющего большинства людей являвшегося бесспорным фаворитом, Лариса Гарехт, в интервью сказала, что зрительское голосование постоянно сбрасывалось, после того, как её сын лидировал в голосовании.

Заражение участников на Нидерландском отборе 
За несколько часов до начала отбора, у одной из участницы группы Unity и Робин, обнаружили положительный COVID тест, в случае чего Робин была дисквалифицирована, но в качестве компенсации ее назначили глашатаем Нидерландов, а группа Unity не смотря на отсутствие одной из участницы, смогли одержать победу на отборе.

Отказы стран  
Из за волны COVID-19, некоторые страны отказались от участия, думая что им придется отправлять участников в Польшу, но EBU заявило о том, что выступления будут записаны в их стране, только после оглашения всех участников. Австралийский и Македонский вещатели обвинили EBU в неорганизованости.

Отказ Армении 

Армения подтвердила свое участие и была в списке участников опубликованным 8го сентября 2020 года. Но 27.09.2020 г. началась Вторая Карабахская война, боевые действия были окончены только
11.11.2020 года, подписанием трехстороннего мирного договора между Россией, Арменией и Азербайджаном. Вещатель представил исполнительницу Малену Фокс с песней Why (Почему). Окончательно Армения отменила участие из-за массовых протестов в стране. Участие Малены Фокс перенесли на следующий год.

Обвинения в фонограмме 
Так как выступления были записанными, страны могли наложить студийную версию песни. После победы Франции, на представительницу Валентину обрушился шквал гневных комментариев с обвинениями в нечестной победе, так как подметили, что на выступление наложена студийная версия песни, в  ответ Валентина лишь сказала, что просто очень хорошо поет. Студийную версию так же наложили на выступления Беларуси и России.

Другие участники 
Чтобы страна имела право на потенциальное участие в конкурсе, она должна быть активным членом EBU.

Дебют 
  — В ноябре 2019 года ЕВС заявил, что делегация немецкого детского вещателя KiKa будет наблюдать и следить за новостями конкурса. 8 июля на официальном сайте Детского Евровидения объявили о дебюте Германии на конкурсе.

Отказ 
  — 15 июля 2020 года австралийская телекомпания SBS объявила, что не будет участвовать в конкурсе 2020 года из-за ограничений и закрытых границ, вызванных пандемией COVID-19.
  — 27 июля 2020 года Эфи Джика, представитель Албании на Детском Евровидении-2018 в своём Instagram заявила, что Албания не примет участие в конкурсе 2020 года. 8 сентября 2020 года это заявление было официально подтверждено, так как Албании в конечном списке стран не оказалось.
  — Изначально, Армения подтвердила своё участие в конкурсе 2020 года, но 5 ноября 2020 года Армения заявила об отказе от участия в конкурсе сославшись на военное положение в стране, ранее объявленное 27 сентября 2020 года в связи с началом Второй Карабахской войны.
  — В декабре 2019 года BNT заявили, что не планируют возвращаться на конкурс, но планирует возвращение в следующем году.
  — 27 декабря 2019 года VRT объявили, что не будет участвовать в конкурсе 2020 года.
  — Несмотря на то, что ERT изначально рассматривала возможность возвращения на Детское Евровидение 2020, 27 июня 2020 года было объявлено, что Греция не будет участвовать в этом году.
  — В апреле 2020 года датская телекомпания DR подтвердила, что не вернется на детский конкурс Евровидение в 2020 году. Ян Лагерман Лундме в то время заявил, что не хочет ставить детей на конкурс для взрослых. Дания участвовала с 2003 по 2005 год, и в 2003 году принимала детское Евровидение.
  — Как сообщили в пресс-службе KAN, Израиль не будет участвовать в этом году на Детском Евровидении-2020.
  — Несмотря на то, что 14 января 2020 года Ирландия подтвердила своё участие в конкурсе 2020 года, 4 августа 2020 года было объявлено, что Ирландия не примет участие в конкурсе из-за пандемии COVID-19.
  — Rai Gulp ранее в Instagram заявил, что Италия примет участие в конкурсе 2020 года. Однако в июле 2020 года они заявили, что решение насчёт участия в конкурсе ещё не принято В списке участвующих стран Италии не оказалось.
  — 12 июня 2020 года LTV заявили, что не вернутся на Детское Евровидение в 2020 году.
  — 11 июня 2020 года NRK отказались возвращаться на Детское Евровидение в 2020 году.
  — 13 августа 2020 года португальская телерадиокомпания RTP подтвердила свое участие в конкурсе, но сделала примечание, что, откажется от участия если не будет элемента соревнования. 11 сентября Португалия объяснила причину своего отказа от участия тем, что вещатель RTP переживает кризис из-за пандемии COVID-19.
  — Интернет-сайт Eurovoix сообщает, что Румыния не возвращается на Детское Евровидение-2020.
  — 17 июня 2020 года SMRTV подтвердил Eurofestivals, что страна не будет присутствовать на детском конкурсе песни Евровидение 2020.
  — 27 июля 2020 года македонский вещатель МРТ отказался участвовать в конкурсе 2020 года из-за пандемии COVID-19.
  — Интернет-сайт Eurovoix сообщает, что Словения не возвращается на Детское Евровидение-2020.
  — 14 июля 2020 года вещатель S4C сообщил в Твиттер, что не примет участие на Детском Евровидении-2020 из-за пандемии COVID-19.
  — 11 июля 2020 года HRT заявил, что не будут участвовать в конкурсе 2020 года.
  — Германоязычный вещатель SRF заявил, что не вернутся на конкурс в 2020 году.

Несостоявшийся дебют 
  — В июне 2020 года Феликс Бергссон из RÚV подтвердил, что дебют Исландии в этом году не запланирован.
 — Телекомпания заявила, что на данный момент TRT не планирует принимать участие в каких-либо конкурсах «Евровидения».
  — В июне 2019 года BBC Alba подтвердил, что состоялись переговоры, которые могут обеспечить дебют в 2020 году, однако в апреле 2020 года BBC Alba объявила, что не будут дебютировать на конкурсе в 2020 году.
  — ERR подтвердило Eurofestivals, что они не собираются дебютировать на конкурс 2020 года. Источники из сети исключили свое участие в детском конкурсе, и хотя они не назвали никакой причины.

Таблица результатов

Результаты жюри

12 баллов

Онлайн-голосование 
Всего за период голосования было получено более 4,5 млн голосов.

Национальные отборы

Глашатаи 
  — Ксения Галецкая
  — Оливия
  — Марита Кхведелидзе
  — Мелани Гарсиа (Представительница Испании на «Детском Евровидении — 2019»)
  — Сания Жолжаксинова
  — Лия Мифсуд
  — Робин де Хаас
  — Марианна Джозефина Пятковска
  — Микелла Абрамова
  — Дарья Врачевич (Представительница Сербии на «Детском Евровидении — 2019»)
  — София Иванько (Представительница Украины на «Детском Евровидении — 2019»)
  — Натан Лафас

Комментаторы

Участвующие страны 
  — Павел Лазовик (Беларусь 1, Беларусь 24)
  — Бургер Ларс Дитрих (KiKa)
  — Хелен Каландадзе (1TV)
  — Тони Агуилар, Ева Мора и Виктор Эскудеро (La 1, TVE Internacional)
  — Калдыбек Жайсанбай, Махаббат Эсен (Хабар)
  — неизвестно (TVM)
  — Ян Смит (NPO Zapp)
  — Артур Ожех (TVP1, TVP ABC, TVP Sport, TVP Polonia)
  — Антон Зорькин и Хрюша (Елена Ломтева) (Карусель)
  — Тияна Лукич (RTS2)
  — Тимур Мирошниченко (UA:Перший, UA:Культура)
  — Стефан Берн и Карла Лаззари (France 2)

Неучаствующие страны 
  — Эван Спэнс, Элли Чалкли (Radio Six International)
  — Артур Ожех (TVP Wilno)
  — неизвестно (World FM)
  — неизвестно (МРТ)

См. также 
 Конкурс песни Евровидение 2020
 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2020»

Примечания

Ссылки 
 

2020 год в музыке
2020 год в Польше
«Детское Евровидение» по годам